Monstercat (poprzednio znany jako Monstercat Media) – niezależna wytwórnia płytowa elektronicznej muzyki tanecznej z siedzibą w Vancouver. Wytwórnia została założona 1 lipca 2011 roku przez Mike'a Darlingtona i Ariego Paunonena.

Monstercat najczęściej podpisuje kontrakty z artystami na pojedyncze wydania, rzadziej umowy na wyłączność, co pozwala artystom zachować kontrolę nad prawami autorskimi ich utworów i umożliwia ich publikowanie w innych wytwórniach. Wytwórnia postępuje zgodnie z cyklem, publikując trzy utwory tygodniowo (w poniedziałki, środy i piątki), dodatkowo z jednym podcastem Call of the Wild tygodniowo, który jest transmitowany w każdą środę o godzinie 13:00 czasu pacyficznego na kanale Monstercata na Twitchu, YouTube oraz Facebooku. Co około trzydzieści opublikowanych piosenek, wydawany jest album zawierający te utwory oraz dwa miksy albumu. 20 lutego został zakończony cykl publikowania albumów 001-030 opowiadający pewną historię. Obecnie głównym podtytułem albumów jest Uncaged zawierający 31 utworów oraz jeden miks. Opublikowane utwory są dostępne na stronie wytwórni, iTunes, Spotify, Xbox Music, SoundCloud, Bandcamp, Google Play Music oraz na profilach wytworni w serwisach Youtube i Twitch.

Historia
W lipcu 2011 roku, Mike Darligton i Ari Paunonen stworzyli Monstercat jako kanał na Youtube. Kanał ten służył do publikowania i promowania muzyki stworzonej przez przyjaciół Darlingtona i Paunonena. Założyciele zaczęli tworzyć albumy, aby zapewnić artystom metodę wydawania ich utworów, a także, by zmniejszyć współzawodnictwo między nimi. Pierwszym utworem opublikowanym przez Monstercat był Dubstep Killed Rock 'n' Roll autorstwa Ephixa. Na pierwszym albumie, Launch Week, utwory miało siedmiu artystów: Feint, Halo Nova (obecnie Varien), Stephen Walking, Ephixa, Neilio, Arion i Going Quantum.

W grudniu 2011 roku Monstercat podpisał kontrakt z zespołem Krewella, EDM'ową grupą z Chicago. Pierwszą piosenką tej grupy opublikowaną przez wytwórnię, było Killin' It. Monstercat wypromował Krewellę, organizując kampanie na portalach społecznościowych, oraz współpracując z kanałami promującymi na Youtube. Drugi utwór zespołu opublikowany przez wytwórnię, stworzony we współpracy z Pegboard Nerds, nosił nazwę This Is Not the End. Został opublikowany we wrześniu 2013 roku, ale został sprzedany jedynie na albumie Get Wet wydany przez Columbia Records.

W lutym 2014 roku, Monstercat współpracował z firmą Electric Family, w celu produkcji bransoletek. Cały zysk z ich sprzedaży, ponad 5 tysięcy dolarów, został przekazany na rzecz Humane Society of Canada.

W czerwcu 2014, Monstercat osiągnął sprzedaż miliona płyt w Stanach Zjednoczonych.

W grudniu 2014, Monstercat uruchomił całodobowe radio na swoich kanałach YouTube oraz Twitch.

Przez cały 2016 rok, kanał zasubskrybowało 1,5 miliona osób. W tym roku do wytwórni przyłączyli się między innymi Koven, Seven Lions czy Marshmello. Teledysk do Alone, wyprodukowanego przez Marshmello, osiągnął wynik ponad 80 milionów wyświetleń, stając się najpopularniejszym singlem wytwórni.

Na początku czerwca 2017 roku, Monstercat ogłosił wydanie specjalnego albumu zawierającego 18 zupełnie nowych singli specjalnie dla gry Rocket League, która 7 lipca obchodziła swoją drugą rocznicę.

Artyści

Obecni artyści

Byli artyści

Dyskografia

Albumy kompilacyjne

Albumy specjalne

Albumy i minialbumy artystów

Darmowe wydania

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Monstercat